Henryk Szymański (1921–1981) – harcmistrz, w czasie okupacji komendant Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni
 Henryk Szymański (ur. 1950) – ksiądz katolicki, propagator Ruchu Szensztackiego w Polsce
 Henryk Szymański (zm. 2014) – profesor nauk technicznych, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej
 Henryk Szymański – lekarz pediatra, dr habilitowany nauk medycznych
 Henryk Szymański (ur. 1947) – samorządowiec, wieloletni burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
 Henryk Szymański (lub Szimański, lub Schimansky; 1867–1920) – lutnik
 Henryk Szymański (~1909–1990) – dżokej, trener koni wyścigowych

Przypisy